Azmani est un patronyme porté notamment par :

 Abdellah Azmani (1947-), homme politique marocain ;
 Malik Azmani (1976-), homme politique néerlandais.